Hood River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Hood River (vattendrag i Kanada), Nunavut,

USA 

 Hood River, Oregon, countyhuvudort, Hood River County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar